Bundestagswahlkreis 296 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Saarbrücken (seit 2002)
 Bundestagswahlkreis Nordhausen – Worbis – Heiligenstadt (1990 bis 1998)